Отро́жка — микрорайон Воронежа, административно входящий в Железнодорожный район города.

Связан с остальными районами города автобусными маршрутами, а также пригородными поездами. Основные улицы Отрожки — Богдана Хмельницкого, Розы Люксембург и Калининградская. В районе находится узловая железнодорожная станция Отрожка.

История 

Деревня Отрожка (Отрожки, Рожки, Атрошки, Трегубово) возникла в XVII веке на левом берегу реки Воронеж и относилась к владениям Алексеевского Акатова монастыря. Жители деревни во второй половине XVIII столетия именовались экономическими, а затем и государственными крестьянами. Деревня относилась к Придаченской волости Воронежского уезда. Перед отменой крепостного права здесь проживало 700 жителей в 94 дворах. В конце 60-х годов XIX века была построена железная дорога до Воронежа, недалеко от деревни была заложена станция Раздельная, которая позже стала именоваться Отрожкой. С появлением железной дороги число жителей в деревне резко возросло.

В начале XX века в деревне было решено построить церковь во имя Казанской иконы Божией Матери. Эта церковь стала последним храмом на территории современного Воронежа, строительство которого было начато до Октябрьской революции.

Промышленность 

 Воронежский вагоноремонтный завод
 Воронежский алюминиевый завод
 «Видеофон» — завод
 Химоптторг
 Холдинговая компания «Мебель Черноземья»
 «Крекер»

Примечания 

Населённые пункты по алфавиту
населённые пункты, вошедшие в состав Воронежа
Исторические части Воронежа